Григо́рий Дени́сов:
 Денисов, Григорий Геннадьевич (род. 1956) — физик, член-корреспондент РАН.
 Денисов, Григорий Панкратович (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Денисов, Григорий Тихонович (1915—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Денисов, Григорий Фёдорович (1897—1977) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.